La Superliga 2007-2008 è stata la 18ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata il 17 agosto 2007 e si è conclusa l'8 giugno 2008.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dinamo Mosca campione di Russia 2007-2008
 Dinamo Mosca e VIZ-Sinara qualificati alla Coppa UEFA 2008-2009.

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2007
Calcio a 5 nel 2008